Turbith annua är en flockblommig växtart som beskrevs av Ignaz Friedrich Tausch. Turbith annua ingår i släktet Turbith och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
annua